Talbert ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Talbert (1918–1999), US-amerikanischer Tennisspieler
 Charlie Talbert (* 1978), US-amerikanischer Schauspieler
 David E. Talbert (* 1966), US-amerikanischer Dramatiker, Drehbuchautor, Filmregisseur und Filmproduzent.
 Diron Talbert (* 1944), US-amerikanischer Footballspieler
 Don Talbert (* 1939), US-amerikanischer Footballspieler
 Jordan Talbert (* 1991), US-amerikanischer Basketballspieler
 Melvin George Talbert (* 1934), US-amerikanischer methodistischer Bischof
 Renee Talbert, US-amerikanische Schauspielerin
 Richard Talbert (* 1947), britischer Historiker
 Ted Talbert († 2013), US-amerikanischer Dokumentarfilmer
 Tom Talbert (1924–2005),  US-amerikanischer Jazzpianist, Bandleader, Komponist und Arrangeur
 W. Jasper Talbert (1846–1931), US-amerikanischer Politiker

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Talbert (Kentucky)